Arula (koraal), een geslacht van koralen
 Arula (Estland), een plaats in Estland, gemeente Otepää